Кент Даглас (англ. Kent Douglas, нар. 6 лютого 1936, Кобальт — пом. 12 квітня 2009, Восаґа-Біч) — канадський хокеїст.
 Вейн-Даглас Ґрецкі (англ. Wayne Douglas Gretzky; народився 26 січня 1961, Брантфорд, провінція Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст.
 Даглас Гарднер (1951) — дипломат. Координатор системи ООН в Україні, Постійний представник ПРООН у Києві. 
 Ендрю Елліот Даглас (англ. Andrew Ellicott Douglass; * 5 липня 1867, Віндзор, Вермонт, США — † 20 березня, 1962, Тусон, Аризона) — американський астроном.
 Кірк Даглас () (за іншими даними: Іцхак Демський, Іссур Данилович; *9 грудня 1916, Амстердам штат Нью-Йорк, США) — американський актор.
 Даглас Траппетт, Даглас Роберт Траппетт () (1966) — австралійський дипломат. 
 Бредбері Рей Даглас (; *22 серпня 1920, Вокіґен (Waukegan), Іллінойс, США — †5 червня 2012, Лос-Анджелес) — один із найвідоміших американських письменників-фантастів.

Див. також 
 Дуглас (значення)